Баклановский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение).

 Баклановский сельсовет Сорочинского района Оренбургской области, сельское поселение упразднено в 2015.
 Баклановский сельсовет Изобильненского района Ставропольского края, с 2004 станица Баклановская, упразднён в 2017.